Marsa (Frankrijk)
 Marsa (Malta)